Rohard ist der Name folgender Personen:

 Rohard I. (Haifa) (auch Rohart, lat. Rorgius de Caïphe; † 1107), Kreuzritter und Herr von Haifa
 Rohard II. (Haifa) (auch Rohart, lat. Rohardus Cayphæ; * vor 1183; † vor 1244), Herr von Haifa und Kämmerer von Jerusalem
 Rohard der Ältere (* vor 1120; † nach 1152), Vizegraf und Kastellan von Jerusalem
 Rohard der Jüngere (* vor 1148; † nach 1179), Vizegraf und Kastellan von Jerusalem